Бу́ркин — русская и немецкая () фамилия, в русском языке имеет женскую форму Буркина.

Известные носители 
 Буркин, Бетти (род. 1962) — швейцарская кёрлингистка и тренер.
 
 Буркин, Виталий Анатольевич (род. 1979) — российский адвокат, юрист, блогер и общественный деятель.
 Буркин, Егор Васильевич (род. 1989) — российский преступник.
 Буркин, Иван Афанасьевич (1919—2011) — русский поэт, представитель литературы второй волны эмиграции.
 Буркин, Игорь Михайлович (род. 1948) — российский математик, заведующий кафедрой математического анализа Тульского государственного университета.
 Буркин, Коринн (род. 1984) — швейцарская кёрлингистка и тренер.
 Буркин, Михаил Иванович (1912—2001) — Герой Советского Союза (1945).
 Буркин, Юлий Сергеевич (род. 1960) — русский писатель-фантаст, переводчик и поэт, журналист, музыкант.

Топоним 
 Буркин — станция Приволжской железной дороги.

См. также 
 Буркина
 Буркини